Гай Фулвий Флак (Gaius Fulvius Flaccus) може да се отнася за:

 Гай Фулвий Флак (легат), римски политик, легат през Втората пуническа война 211 и 209 пр.н.е.
 Гай Фулвий Флак (консул 134 пр.н.е.), римски консул 134 пр.н.е.